Грани́т — горная порода, от названия которой происходят названия большинства, перечисленного ниже:

Горные породы 
Разновидности:
 Гранит
 Гранитоиды
 Сердобольский гранит
 Письменный гранит (еврейский камень, еврейский шпат, рунический гранит, рунит, графический пегматит, норвежский тинт, тамга-камень, гранит апостола Матфея)

Топонимы

Населённые пункты

Болгария 
 Гранит () — село в Старозагорской области.

Россия 
 Гранит — посёлок железнодорожного разъезда в Тогучинском районе Новосибирской области.

США 
 Гранит () — административно-территориальный округ в штате Монтана.
 Гранит-Ледж () — тауншип в штате Миннесота.
 Гранит-Рок () — тауншип в штате Миннесота.
 Гранит-Фолс () — город и тауншип в штате Миннесота.

Горы 
 Гранит-Пик () — гора в штате Монтана в США.

Персоналии 
 Гранит, Рагнар (1900—1991) — шведский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1967).
 Гранит, Ялчин (род. 1932) — турецкий баскетболист, тренер и спортивный журналист.

Организации

Белоруссия 
 «Гранит» — футбольный клуб из города Микашевичи.

Россия 
 «Гранит» — футбольный клуб из города Дальнегорска.
 «Гранит» — название футбольного клуба «Зенит» из города Пензы в 1973—1978, 1980—1990 годах.
 «Гранит» — ГПТП (головное производственно-техническое предприятие) концерна ПВО «Алмаз-Антей» — советское/российское предприятие по ремонтно-восстановительным работам на технике и вооружении.
 РПТП «Гранит» — филиал в Рязани.
 ВОП «Гранит» — филиал во Владивостоке.
 «Гранит» — российское научно-производственное объединение (СВЧ-техника) в Ростове-на-Дону.
 «Гранит» — российское машиностроительное конструкторское бюро (ранее ОКБ-45) — предприятие в составе НПО Сатурн.
 «Гранит-Электрон», концерн — АО (ранее — НИИ-49, ЦНИИПА), разработчик морских систем вооружения в Санкт-Петербурге.

Техника 
 «Гранит» — серия российских подводных лодок с крылатыми ракетами проекта 949.
 «Гранит» (П-700) — советская/российская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета 3М45 (SS-N-19 Shipwreck).
 «Гранит» — российский грузовой электровоз 2ЭС10, производящийся заводом «Уральские локомотивы».
 «Гранит» — семейство фотографических объективов, выпускавшихся на киевском заводе «Арсенал».
 «Гранит», «Гранит-М» — серия советских радиостанций для диспетчерских сетей подвижной радиоствязи 2-го поколения (1964—1967 гг.).
 «Гранит», «Гранит-М» — советские серийные заглубленные сборно-разборные фортификационные сооружения стратегического назначения.

Прочее 
 Гранит — гобот из «Вселенной трансформеров».

См. также